Bazar hace referencia a varios artículos:

Mercado
Bazar, mercado en la cultura persa, hindú e islámica, análogo al árabe zoco.

Lugares
Bazar Altyn Asyr, Turkmenistán
Bazar Dordoy, Kirguistán
Bazar Osh, Kirguistán
Bazar Pericoapa, Ciudad de México
Bazar de Anarkali, Pakistán
Bazar de Isfahán, Irán
Bazar de Naulakha, Pakistaní
Bazar de Siyob, Samarcanda, Uzbekistán
Bazar de Tabriz, Irán, Patrimonio de la Humanidad

Además
Bazar (canción)
Bazar (canción de Naela)
Bazar Xbox Live
Bazar'yanka, localidad de Ucrania